Уруетаро има више значења:

 Уруетаро (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Уруетаро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уруетаро (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику